Museo dei mosaici del Gran Palazzo, Istanbul
Museo dei mosaici di Zeugma, Gaziantep